„Émeraude” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Okręty podwodne typu Émeraude – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej